

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wilcza Wólka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów
 Wilcza Wólka –  część wsi Wilczyny w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo